Parmena:
 Parmena — род жесткокрылых насекомых подсемейства ламиин семейства усачей,
 Parmena — род растений семейства Розовые порядка Розоцветные.